Kaszás Mihály (Hajdúszoboszló, 1959 –) magyar üzletember a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. cégvezetője.

Életrajza
1984-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen mint okleveles vegyészmérnök. 1984-ben csatlakozott a TEVA Gyógyszergyár elődjéhez, a BIOGAL Gyógyszergyár csapatához.

2011-től 2014 év végéig volt a gyár vezérigazgatója, előtte a Teva magyarországi gyógyszerhatóanyag-gyártását irányította. 2015. január elsejétől a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. vezérigazgatója.

Jegyzetek

Források
 Hajdú-Bihar megyei magazin 2014. 07. 11.

Hajdú-Bihar megye
Magyar üzletemberek
1959-ben született személyek
Magyar vegyészmérnökök
Élő személyek